Marianne von Kretschmann épouse von Weizsäcker (née en 1932), personnalité allemande, Première dame d'Allemagne de 1984 à 1994 ;
Thomas Kretschmann (né en 1962), acteur allemand ;
Winfried Kretschmann (né en 1948), homme politique allemand.